Бараниковский сельский совет () — административно-территориальная единица в составе Кременского района Луганской области Украины.

Населённые пункты совета 
 с. Бараниковка

Адрес сельсовета 
92922, Луганська обл., Кремінський р-н,
с. Бараниківка, кв. Гагаріна, 3; тел. 9-62-73

Примечания 

Кременский район